Кастельвеккіо (, Старий замок) — термін, що входить до назви різних об'єктів:
 Кастельвеккіо — замок у Вероні, побудований на березі річки Адідже у Вероні (Італія) в період правління Скалігерів.
 Кастельвеккіо — замок у місті Падуя, Італія.
 Понте ді Кастельвеккіо — старовинний арковий міст через річку Адідже у Вероні, відомий також як Міст Скалігерів.
 Музей Кастельвеккіо — міський музей у Вероні з багатою колекцією середньовічного живопису і скульптури.
 Кастельвеккіо-Кальвізіо — муніципалітет в Італії, у регіоні Абруццо, провінція Л'Аквіла.
 Кастельвеккіо-Субекуо — муніципалітет в Італії, у регіоні Абруццо, провінція Л'Аквіла.
 Кастельвеккіо-ді-Рокка-Барбена — муніципалітет в Італії, у регіоні Лігурія, провінція Савона.